Kevin Shea ist der Name folgender Personen:

* Kevin Shea (Jockey) (* 1963), südafrikanischer Jockey
 Kevin Shea (Musiker) (* 1973), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Kevin Shea (Schauspieler), südkoreanisch-US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Komiker 
 Kevin Shea (Verwaltungsbeamter), US-amerikanischer Verwaltungsbeamter